Pieter Boddaert kan verwijzen naar:
mr. Pieter Boddaert (1694–1760), Middelburgs jurist, dichter en schrijver
dr. Pieter Boddaert (1733–1795), natuuronderzoeker en arts, zoon van Boddaert (1694–1760)
mr. Pieter Boddaert junior (1766–1805), jurist, erotisch dichter, zoon van Boddaert (1733–1795)
jhr. mr. Pieter Johan Boddaert (1780–1843), Middelburgs jurist, koopman en politicus, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, achterkleinzoon van Boddaert (1694–1760)

Zie ook 
Boddaert, Nederlands geslacht